Jakob eller Jacob Johansson kan syfta på:

 Jakob Johansson (ishockeyspelare) (1979–), svensk ishockeyspelare
 Jakob Johansson (entreprenör) (1986–), svensk beachvolleyboll-spelare och entreprenör
 Jakob Johansson (1990–), svensk fotbollsspelare
 Jacob Johansson (1993–), svensk ishockeyspelare